Giuseppe Firrao – włoski kardynał, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w latach 1733–1740.
 Giuseppe Firrao – włoski kardynał, nuncjusz apostolski w Wenecji w latach 1782–1795.